

Astronomia
 Cratere Varma – cratere sulla superficie di Mercurio
 Varma-Ava Dorsa – struttura geologica della superficie di Venere

Persone
 Chithira Thirunal Balarama Varma – ultimo maharaja di Travancore
 Indira Varma – attrice e doppiatrice britannica
 Jayen Varma – bassista indiano
 Maharaja Ayilyam Thirunal Rama Varma – re di Travancore
 Moolam Thirunal Rama Varma – maharaja di Travancore dal 1885 al 1924
 Raima Dev Varma – attrice indiana
 Raja Ravi Varma – pittore indiano
 Ram Gopal Varma – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico indiano
 Sri Visakham Thirunal Rama Varma V – maharaja di Travancore 
 Swathi Thirunal Rama Varma – maharaja dello stato di Travancore